Полузащитник — в командных игровых видах спорта игрок, в чьи обязанности входит помощь одновременно защите и нападению.

Виды спорта 
О конкретных задачах и принципах игры полузащитников относительно конкретного вида спорта можно узнать из следующих статей:
 Полузащитник (австралийский футбол)
 Полузащитник (лакросс)
 Полузащитник (мини-футбол)
 Полузащитник (регби)
 Полузащитник (футбол)
 Полузащитник (хёрлинг)
 Полузащитник (хоккей на траве)
 Полузащитник (хоккей с мячом)

См. также 
 Вратарь
 Защитник
 Нападающий

Ссылки 
 ПОЛУЗАЩИТНИК — Толковый словарь Ушакова

Спортивная терминология
Футбольная терминология